Артур Гебауер — генерал-майор вермахту.
 Вернер Гебауер — німецький офіцер-підводник, оберлейтенант-цур-зее крігсмаріне.
 Томас Гебауер — німецький футболіст.
 Ян Гебауер — чеський мовознавець.